Alfred Borkowski (1930–2012) – lekarz, pisarz
 Alfred Borkowski (ur. 1937) – entomolog
 Eustazy Borkowski (1887–1960) – kapitan żeglugi wielkiej
 Franciszek Borkowski (ur. 1957) – szachista
 Jacek Borkowski (ur. 1959) – aktor
 
 
 Krzysztof Borkowski (ur. 1964) – polityk
 
 Marek Borkowski (ur. 1965) – generał brygady, były zastępca komendanta głównego Straży Granicznej
 Marian Borkowski (ur. 1934) – polski kompozytor
 
 Przemysław Borkowski (ur. 1973) – artysta kabaretowy
 Robert Borkowski (1855–1927) – polski oficer
 Wojciech Borkowski (ur. 1960) – archeolog, wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Przypisy